Jack Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Jack Island (Arkansas)
 Jack Island (Connecticut)
 Jack Island (Florida)
 Jack Island (Georgia)
 Jack Island (Livingston Parish, Louisiana)
 Jack Island (St. Martin Parish, Louisiana)
 Jack Island (South Carolina)
 Jack Island (Washington)
 Jack Island (Wisconsin)

Siehe auch:
 Jacks Island